Vuelo Quimico kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Vuelo Quimico (album), een studioalbum van Michel Huygen
Vuelo Quimico (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk